Pipe – strumento di comunicazione interprocesso
 Pipe – attacco della pallavolo
 Pipe – altro nome del carattere tipografico barra verticale
 Pipe – tipo di pasta
 Pipe – casa automobilistica belga attiva fra il 1905 ed il 1932.

Pagine correlate 

 Pipa (disambigua)